Storsillret kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Storsillret, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun och Ljusdals kommun,  (44,1 ha)
Storsillret, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (6,53 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn